A Noszty fiú esete Tóth Marival, Mikszáth Kálmán regénye
 A Noszty fiú esete Tóth Marival, magyar film, 1937, rendezte Székely István
 A Noszty fiú esete Tóth Marival, magyar film, 1960, rendezte Gertler Viktor